Osoby o tym nazwisku:

 Józef Jaroński – polski prawnik i tłumacz
 Feliks Jaroński – katolicki duchowny, filozof, teolog
 Feliks Jaroński – polski pianista, kompozytor
 Mieczysław Jaroński – polski wirtuoz skrzypiec i pedagog
 Tomasz Jaroński – polski dziennikarz sportowy i komentator telewizyjny
 Wiktor Jaroński – polski prawnik, polityk